Hieronder volgt een lijst van Delfts blauwe huisjes die de KLM uitdeelt aan haar Royal Class en later aan World Business Class-passagiers sinds 1952. Tot 1994 verschenen nieuwe huisjes onregelmatig. Sinds 1994 wordt ieder jaar op 7 oktober, de verjaardag van de oprichting van KLM in 1919, een nieuw huisje ten doop gehouden.

Speciale edities en collectors items 

Naast de gewone serie worden er in beperkte oplage ook speciale edities en collectors items uitgegeven.
 Het Paleis op de Dam werd van 1986 tot 1996 uitgedeeld aan pasgetrouwde echtparen die op huwelijksreis waren.
 De Waag in Gouda werd van 1995 tot en met 2005 de opvolger voor pasgetrouwden aan boord.
 Het Paleis op de Dam werd in kleinere versie nogmaals uitgedeeld aan reizigers die op 30 april 2013 per businessclass reisden ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning.
 De Ridderzaal werd eind 2009 uitgegeven aan directeuren van andere luchtvaartmaatschappijen en enkele belangrijke relaties ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de KLM in een oplage van 150 stuks.
Het Koninklijk Concertgebouw en Koninklijk Theater Carré worden in 2013 beide als miniatuur in oplage van 125 stuks uitgebracht ter ere van hun 125-jarig bestaan. De miniaturen werden uitgedeeld aan medewerkers van het Concertgebouw, prominenten uit de theaterwereld en sponsors die minimaal 100.000 euro bijdroegen aan Carré.
Het 11e collector's item van de KLM-serie is een replica van het Waldorf Astoria Amsterdam. Het pand op Herengracht 548 is gebouwd in 1665 in opdracht van Cornelis Backer. Sinds 2014 is het de entree van het Waldorf Astoria Hotel. Het miniatuur is gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar Hilton, het Waldorf Astoria maakt deel uit van de hotelketen.

Afbeelding 

Air France-KLM
Verzameling